Ко́тласская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы в южной части Архангельской области (в границах Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Коношского, Котласского, Красноборского, Ленского, Няндомского, Устьянского и Шенкурского районов). Входит в состав Архангельской митрополии.

История 
Учреждена решением Священного Синода Русской православной церкви 27 декабря 2011 года путём выделения части приходов из Архангельской епархии. Административно включена в состав Архангельской митрополии.

4 октября 2012 года епископом Котласским и Вельским избран игумен Василий (Данилов), клирик Нижегородской епархии.

Епархиальное управление располагается в городе Коряжма.

Епископы 
 Даниил (Доровских) (27 декабря 2011 — 18 ноября 2012) , митрополит Архангельский
 Василий (Данилов) (с 18 ноября 2012)

Благочиния 
Епархия разделена на четыре церковных округа:
 Вельское благочиние
 Котласское благочиние
 Красноборское благочиние
 Няндомское благочиние

По состоянию на январь 2023 года разделена на пять благочиннических округов:
 Вельский
 Коряжемский
 Котласский
 Красноборский
 Няндомский

Монастыри 
В настоящее время в епархии нет действующий монастырей, однако в прошлом на данной территории православные монастыри были:

 Варлаамиев Важский монастырь (мужской; Шенкурский район), упразднён в 1764 году
 Сольвычегодский Введенский монастырь (мужской; Сольвычегодск), закрыт вскоре после революции
 Коряжемский Николаевский монастырь (мужской; Котласский район), закрыт в 1918 году
 Христофорова Богородицкая пустынь (мужской; посёлок Третьячиха, Котласский район) закрыт в 1764 году
 Шенкурский Свято-Троицкий монастырь (женский, одно время мужской; Шенкурск) закрыт в 1924 году
 Макарьевская Шенкурская пустынь (женская, ранее мужская; Шенкурский район), закрыта после революции.
 Уздринская пустынь (женская; урочище Уздринская Пустынь, Вельский район) закрыта после революции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Котласской епархии
 Котласская епархия на сайте Патриархия.ru
 Коряжма станет центром Котласской и Вельской епархии // «Архангельские известия»

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
 
Появились в 2011 году в России
2011 год в Архангельской области
2011 год в религии